Сан Рамон Вијехо има више значења:

 Сан Рамон Вијехо (Ромита), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Рамон Вијехо, Фаустино Аредондо (Ромита), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику